Сникеры (Sneakers) (от англ. to sneak — красться; не путать со «snickers» — шоколадные батончики) — подвид спортивной обуви, иначе - кроссовки, получивший своё название из-за возможности бесшумного передвижения в этой обуви с резиновой подошвой. В англоязычных странах слово сникер может относиться и к кедам. 

Сникеры, как правило, обладают достаточно толстой плоской подошвой и массивным верхом. Сникеры являются неотъемлемой частью уличной моды, но по-прежнему остаются спортивной обувью.

Сникеры всегда имели отношение к музыке и субкультурам, основанным на музыкальных стилях и направлениях. Расцвет популярности данной обуви наблюдается в начале 70-х годов XX века. К 90-м годам сникеры уже прочно вошли в стрит-культуру и стали символом таких субкультур, как хип-хоп (hip-hop) и хардкор (hardcore). Так, в разные годы различные модели сникеров предпочитали панки, хипхоперы, рэперы и так называемые трешеры .

История сникеров 
История сникеров началась в XIX веке. В те времена люди носили обувь с резиновой подошвой, которая называлась «плимзолы». В 1892 году Маркус Конверс открывает свою собственную фабрику Converse по производству резиновой обуви. К 1915 году фабрика набирает популярность и начинает производить обувь для тенниса. В 1917 году на свет появляется одна из самых популярных моделей баскетбольных кед — Converse All-Star. В том же году кеды именуются сникерами, потому что человек, ходящий в них, передвигался крайне бесшумно.

Виды сникеров 
 Баскетбольные
 Теннисные
 Беговые
 Тренировочные
 Скейтовые

Мировая известность 
В наше время сникеры являются частью уличного стиля. Их производят ведущие мировые бренды, появляется понятие под названием «сникер-культура». В 2002 году запускается австралийский журнал «Sneaker Freaker». В 2009 году журнал начинает издаваться в России. Проводится огромное количество мероприятий, посвящённых «сникер-культурам», одно из них — Faces&Laces.

Ссылки 
 Faces&Laces
 Журнал Sneaker Freaker

Обувь
Спортивная обувь
Уличная мода